Jméno a příjmení Vilém Kurz mají dva významní Češi:

 Vilém Kurz starší (1847–1902) – spisovatel a politik český, otec Viléma Kurze mladšího
 Vilém Kurz mladší (1872–1945) – český klavírní virtuos a pedagog, prof. mistrov. školy stát. konservatoře v Praze, syn Viléma Kurze staršího